Ottawa megye (Kansas)
 Ottawa megye (Michigan)
 Ottawa megye (Ohio)
 Ottawa megye (Oklahoma)

Lásd még
Ottawa (egyértelműsítő lap)